Schwarzwaldbahn (Baden), zie spoorlijn Offenburg - Singen
Schwarzwaldbahn (Württemberg), zie spoorlijn Stuttgart-Zuffenhausen - Calw